Austria:
 Pöls – rzeka, dopływ Mury
 Pöls-Oberkurzheim – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Murtal

Osoby:
 Werner Pöls – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Poels